Caccamo – nome comune del Celtis australis, albero della famiglia delle Ulmaceae

Geografia

Italia
 Caccamo – comune italiano della città metropolitana di Palermo
 Caccamo sul Lago – frazione di Serrapetrona in provincia di Macerata

Persone
 Cristiano Caccamo – attore italiano
 Fortunato Caccamo – partigiano italiano
 Giovanni Caccamo – cantante italiano
 Giovanni Caccamo – regista italiano
 Patrizia Caccamo – calciatrice italiana

Altro
 Felice Caccamo – personaggio interpretato da Teo Teocoli